Коркмаскала — название населённых пунктов в России:

 Коркмаскала — село в Кумторкалинском районе Дагестана.
 Коркмаскала — с 1929 по 1937 г. название села Сергокала Сергокалинского района Дагестана.